Le Symposium GRH est une compétition académique et sportive interuniversitaire créée en 2000 par des étudiants de HEC Montréal. Cette compétition a lieu chaque année, à la mi-novembre. Elle regroupe près de 350 participants et bénévoles provenant de 8 à 10 universités de l'Est du Canada. L'organisation de la compétition est chapeautée par le REFAEC (Regroupement des étudiants des facultés d'administration de l'Est du Canada).

L'organisation du Symposium GRH requiert un budget approximatif de , obtenu en majeure partie grâce à des commandites d'entreprises privées et publiques. Au sein du REFAEC, le Symposium GRH est l'une des 4 grandes compétitions, les autres étant les Jeux du Commerce, l'Omnium Financier & le Happening Marketing. Le Symposium GRH représente la plus petite de ces quatre compétitions, mais demeure le plus grand rassemblement dans le domaine des ressources humaines dans l'Est du Canada.

Universités participantes 

 Université du Québec en Outaouais
 HEC Montréal
 L'École de gestion John Molson de l'Université Concordia (JMSB)
 L'École des Sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM)
 Université de Sherbrooke
 Université du Québec à Trois-Rivières
 Université du Québec à Chicoutimi
 Université Laval (FSA ULaval)

Universités ayant déjà fait le Symposium GRH

 L'École de Gestion Telfer (Jusqu'en 2015, puis en 2020)
 Université McGill (Jusqu'en 2014)
 Université du Québec à Rimouski (Jusqu'en 2015, puis en 2019)
 Université de Moncton (En 2020)

Disciplines 
Chaque université est représentée par une délégation d'environ 35 participants. Les délégations sont composées de 18 participants académiques, 8 sportifs, 4 bénévoles de délégations ainsi qu'une poignée d'accompagnateurs. Depuis sa création, le Symposium GRH a vu passe le nombre d'épreuves académiques de 4 à 7.

Volet académique 
Ce volet représente environ 70% des points qui sont en jeux lors de la compétition. Les équipes de ce volet sont composées de trois membres. Quelques universités proposent des cours de préparation, dans la plupart des cas, ce cours est également lié aux Jeux du Commerce.

Les épreuves varient parfois, mais sont au nombre de 7 :

 Mandat RH (anciennement le cas Surprise)
 Quiz académique
 Négociation de convention collective
 Gestion des ressources humaines
 Gestion de crise
 Marketing RH
 Gestion de changement

Avant 2019, il y avait également le cas d'Arbitrage de griefs, qui fut remplacé par le cas de gestion de crise afin de créer une diversité plus prononcée au sein des épreuves.

Pour le cas du Mandat RH, les équipes de trois participants appartenant déjà à une autre épreuve. Contrairement aux autres cas, les équipes disposent de deux semaines afin de faire la résolution de leur cas avec un accès illimité aux ressources qui sont à leur disposition. Ce cas peut toucher n'importe quelle sphère des ressources humaines, ainsi, l'équipe doit être multidisciplinaire.

Pour le Quiz, les équipes doivent s'affronter les unes aux autres dans un tournoi du style de génies en herbe. Au terme de la journée, la dernière équipe à être éliminée est déclarée gagnante. Les équipes doivent étudier des ouvrages et des articles ciblés par le comité organisateur.

Pour le cas de négociation, les équipes disposent de trois heures pour résoudre leur cas. Après la résolution, les équipes affrontent une autre équipe dans une simulation de négociation qui elle aussi est d'une durée de trois heures. La moitié des équipes sont des représentants syndicaux, l'autre sont des représentants de l'employeur.

Pour les cas de GRH, gestion de crise, Marketing RH et gestion de changement, les équipes disposent de trois heures de résolution et de 20 minutes de présentation afin de présenter leurs idées aux juges.

Volet Sport 
Chaque année, le comité organisateur choisit un sport qui sera présenté à la compétition. Généralement, le Symposium GRH choisit un sport où le travail d'équipe et la collaboration sont très importants, afin de véhiculer les valeurs des ressources humaines. Par le passé, des sports comme le handball, le DBL Ball ou bien le kin-ball ont été à l'honneur. Le sport représente environ 10% de la note finale des universités.

Volet Participation 
La participation est évaluée selon l'ambiance qu'une délégation crée durant la compétition. La camaraderie, la participation active aux activités et l'esprit de délégation rapportent des points, alors que le manque de respect, une attitude négative et l'individualisme font perdre des points. La participation représente environ 10% de la note finale des universités.

Volet Contribution 
La contribution est l'opportunité pour les délégations de laisser une marque dans la communauté. Le comité organisateur choisit une cause à chaque année et les participants doivent organiser différentes activités afin d'aider cette cause. La contribution dans la communauté représente environ 10% de la note finale des universités.

Volet Hors-Concours 
En plus de l'ensemble des prix octroyés aux gagnants des différentes épreuves, certaines distinctions ne valant pas de point sont données à différents acteurs du Symposium GRH :

 Comité de l'année : Prix octroyé au comité de délégation s'étant le plus démarqué par sa proactivité, son support au Comité Organisateur, ses accomplissements et par l'encadrement de ses membres
 Coordonnateur de l'année : Remis à un coordonnateur de délégation (capitaine de chaque université) pour souligner son travail, la qualité de ses livrables et son apport à la compétition tant durant la préparation que lors de celle-ci.
 Bénévole de l'année : Prix remis à une personne bénévole pour souligner son travail exemplaire.
 MVP's : Prix remis lors de certaines éditions à un participant par discipline pour avoir été reconnu comme le plus utile de son épreuve.

Classement 
Voici la liste des classements de chaque édition depuis 2010 :

Universités hôtes, thèmes & résultats

Références 

Sport universitaire au Canada
Vie étudiante au Canada